Suíça
Dinastia Sui, da China

Desambiguações de siglas